Pacuvius ist der Name folgender Personen:
 Marcus Pacuvius, römischer Schriftsteller und Maler
 Pacuvius (Legat), Legat des römischen Statthalters in Syrien